Free Will – album di Gil Scott-Heron del 1972
Free Will – brano musicale dei Rush del 1980
Free Will – album di Freeway del 2016